19. sezon Ekstraligi czeskiej został rozegrany na przełomie 2011 i 2012 roku. W rozgrywkach wzięło udział 14 zespołów. Obrońcą tytułu była drużyna HC Oceláři Trzyniec, która nie zakwalifikowała się do fazy play-off. Mistrzem został po raz trzeci w historii Czech klub HC Pardubice.

Faza zasadnicza 
 Tabela 
 
Legenda:       = Awans do fazy play-off,       = Drużyny rywalizujące o awans do fazy play-off,       =  Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Faza play-off 
W fazie wstępnej przed play-off, rozegranej w parach z miejsc 7-10 i 8-9, drużyna PSG Zlín pokonała HC Oceláři Trzyniec 3:2, zaś HC Kometa Brno zwyciężył z HC Kladno 3:0.

W rywalizacji wstępnej o utrzymanie w rozgrywkach drużyny z miejsc 11-14 rozgrywały mecze między sobą. Następnie najsłabsza z nich BK Mladá Boleslav przystąpiła do walki o miejsce w kolejnym sezonie ekstraligi z mistrzem 1. ligi w sezonie 2011/12, Piráti Chomutov. Rywalizację wygrał Chomutov w meczach 4:3.

Bibliografia 
 Wyniki Play-off
 Wyniki na stronie hokej.cz

Ekstraliga czeska w hokeju na lodzie
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w Czechach
2012 w Czechach